El término Viento en contra puede hacer referencia a:

 Al grupo de Rock Guatemalteco Viento en contra.
 A la película Viento en contra.